Юсов Вадим Іванович (1929—2013) — радянський, російський кінооператор та педагог.
 Юсов Дмитро Олександрович (1993) — український футболіст, півзахисник.
 Юсов Федір Сергійович (1915—1998) — художник, учасник Великої Вітчизняної війни.
 Юсова Наталія Миколаївна (1972—2008) — український історик.
Прізвища